Куклін Абрам Альтерович (1890—1965) — радянський лікар-фтизіатр.
 Куклін Борис Костянтинович (1910—1987) — радянський гірничий інженер.
 Куклін Володимир Михайлович ( 1948) — український фізик.
 Куклін Володимир Юрійович ( 1947) — український політичний діяч.
 Куклін Микола Михайлович ( 1923) — український живописець.
 Куклін Олександр Костянтинович (1907—1982) — радянський господарчий, державний і політичний діяч, Герой Соціалістичної Праці.

Жінки 
 Кукліна Марина Юріївна (1982—2019) — українська акторка театру та кіно.

Див. також 
 Куклін